Ханс Петтер Бурос (, род. 20 марта 1975 года, Берум) — норвежский горнолыжник, олимпийский чемпион, победитель этапа Кубка мира. Специализировался в слаломе. 

В Кубке мира Бурос дебютировал 3 декабря 1994 года, в декабре 2000 года одержал свою единственную в карьере победу на этапе Кубка мира, в слаломе. Кроме этого имеет на своём счету 9 попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира, все так же в слаломе. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира является 19-е место в сезоне 1997/98.

На Олимпийских играх 1998 года в Нагано достаточно неожиданно завоевал золотую медаль в слаломе, более чем на секунду опередив ставшего вторым своего партнёра по команде Уле Кристиана Фурусета.

На Олимпийских играх 2006 года в Турине стартовал в слаломе, но не смог финишировать.

За свою карьеру участвовал в четырёх чемпионатах мира, лучший результат — 8-е место в слаломе на чемпионате мира 2007 года.

Использовал лыжи и ботинки производства фирмы Rossignol. Завершил спортивную карьеру в 2008 году.

Победы на этапах Кубка мира (1)

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года